Alfons Jeurissen, Belgisch schrijver
 Alfons Jeurissen, Belgisch politicus
 Herman Jeurissen, Nederlands hoornist
 Kees Jeurissen, Nederlands wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam